El Escudo de armas de la ciudad de Ocaña es el emblema heráldico que representa a la ciudad, y que junto con la bandera y el himno, tiene la categoría de símbolo municipal.

Blasonado

Diseño y características 

La forma del escudo es de blasón y lleva por divisa en una bordura de color negro y el fondo es de color azul. 

El escudo posee un castillo almenado de la época de la fundación de Ocaña (Toledo).
 
En la división superior el escudo tiene una corona ducal adornada con piedras de color verde blanco y rojo.

Enlaces externos 
http://ocana-nortedesantander.gov.co/ 

Ocaña
Símbolos de Ocaña (Norte de Santander)
Ocaña (Norte de Santander)
Ocaña (Norte de Santander)